Дитрих Бонхёффер (; , , Германская империя — , Флоссенбюрг, Бавария, Нацистская Германия) — немецкий лютеранский пастор, теолог, участник антинацистского заговора и один из создателей Исповедующей церкви. Сын психиатра Карла Бонхёффера.

Биография

Семья и образование 
Родился в протестантской семье врача-невропатолога и психиатра Карла Бонхёффера, в которой был шестым из восьми детей. Из его братьев Карл Фридрих стал известным химиком, Вальтер погиб на Первой мировой войне, а юрист Клаус был казнён за связь с участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Дитрих окончил гимназию (1923), изучал теологию в университетах Тюбингена и Берлина, ученик либеральных богословов Адольфа фон Гарнака, Рейнгольда Зееберга; значительное влияние на его взгляды оказал теолог Карл Барт. В 1927 защитил дипломную работу, посвящённую философскому и догматическому исследованию фундаментальных категорий церковной социологии (). Доктор теологии (1929; тема диссертации: «Акт и бытие. Трансцендентальная философия и онтология в систематической теологии»).

Пастор 

В 1928—1929 — помощник пастора в немецкой евангелической общине в Барселоне (Испания), в 1930—1931 стажировался в Объединённой теологической семинарии (Нью-Йорк). Затем стал пастором в берлинской Ционскирхе и преподавателем систематической теологии в Берлинском университете. В 1933 протестовал против расовой политики нацистов и участвовал вместе с пастором Мартином Нимёллером в создании Исповедующей Церкви, которая выступала против попыток НСДАП подчинить себе лютеранскую церковь посредством создания пронацистской «Евангелической церкви германской нации». С конца 1933 по 1935 жил в Англии. В 1935 вернулся в Германию, стал организатором и руководителем семинарии Исповедующей церкви. В 1936 ему было запрещено преподавать, затем ему также запретили публичные выступления и публикации. В 1937 была закрыта созданная им семинария.

Служба в Абвере 

С 1938 был связан с участниками антинацистского заговора — сотрудниками абвера, наиболее активным из которых был Ханс Остер. В 1939 посетил Лондон, а затем Нью-Йорк, где ему было предложено заняться преподавательской деятельностью. Однако, несмотря на начало Второй мировой войны, отклонил это предложение и вернулся на родину. Так мотивировал свою позицию: Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени.

Муж его сестры Ганс фон Донаньи, участник заговора, в 1941 «завербовал» Бонхёффера в качестве агента абвера, чтобы обеспечить ему возможность поездок за рубеж. В 1942 году Бонхёффер по линии абвера выезжал в Швецию; во время этой миссии передал мирные предложения участников антинацистского Сопротивления, адресованные представителям Великобритании и США. Одновременно продолжал заниматься теологическими исследованиями, работал над книгой «Этика», в которой утверждал, что христианин имеет право участвовать в политическом сопротивлении диктатуре. По его мнению, совершённые во время этой борьбы действия (ложь, убийство и др.), несмотря на высокие мотивы участников Сопротивления, остаются грехами, которые, однако, могут быть прощены Христом. Считал, что попытка убрать Гитлера, даже если бы это означало убийство тирана, была бы по сути делом религиозного послушания; новые методы угнетения со стороны нацистов оправдывают новые способы неповиновения… Если мы утверждаем, что мы христиане, нечего рассуждать о целесообразности. Гитлер — это антихрист.

Используя свою работу в абвере, помог семи евреям бежать в Швейцарию.

Заключение 

13 января 1943 года Бонхёффер обручился с Марией фон Ведемайер, внучкой его близкого друга и студентки семинарии Финкенвальде Рут фон Клейст Рецов. Рут вела кампанию по организации этого брака в течение нескольких лет, хотя до конца октября 1942 года Бонхёффер оставался неохотным женихом, несмотря на то, что Рут была частью его ближайшего круга. Между Бонхёффером и Марией была большая разница в возрасте: ему было 36, а ей 18. Бонхёффер впервые встретил свою будущую невесту Марию, когда она была его ученицей перед конфирмацией в одиннадцать лет. Они также почти не проводили время вместе до помолвки и не видели друг друга между обручением и арестом Бонхёффера 5 апреля. Однако, когда он оказался в тюрьме, статус Марии как невесты стал бесценным, поскольку это означало, что она могла навещать Бонхёффера и переписываться с ним. В то время как их отношения были непростыми, она передавала ему еду и письма.

В апреле 1943 был арестован, обвинён в «подрыве вооружённых сил» и помещён в тюрьму Тегель. В заключении работал над записками, составившими опубликованную посмертно в 1951 книгу «Сопротивление и покорность».

Бонхёффер находился в  в ожидании суда в течение полутора лет. Там он продолжал религиозную деятельность среди своих сокамерников и охранников. Сочувствующие охранники помогали переправлять его письма из тюрьмы  и другим, и эти письма без цензуры были посмертно опубликованы в «Письмах и бумагах из тюрьмы» (). Один из этих охранников, капрал по имени Кноблох, даже предложил помочь ему сбежать из тюрьмы и «исчезнуть» вместе с ним, и разработал для этого план. Но Бонхёффер отказался от этого, опасаясь возмездия нацистов своей семье, особенно своему брату Клаусу и зятю Гансу фон Донаньи, которые также находились в тюрьме.

После неудачи покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и обнаружения в сентябре 1944 года секретных документов Абвера, касающихся заговора, Бонхёффера обвинили в связях с заговорщиками. Его перевели из военной тюрьмы Тегель в Берлине, где он находился в течение 18 месяцев, в подвал домашней тюрьмы Главного управления имперской безопасности, тюрьмы строгого режима гестапо. В феврале 1945 года его тайно перевели в концлагерь Бухенвальд и, наконец, в концлагерь Флоссенбюрг.

В этот период он смог сохранить несколько любимых книг — Библию, труды Гёте и Плутарха. В тюрьмах и лагерях сохранял присутствие духа и мужество, не только размышлял над богословскими вопросами, но и писал стихи. 8 апреля провёл последнее в своей жизни богослужение.

4 апреля 1945 года были обнаружены дневники адмирала Вильгельма Канариса, главы Абвера, и, прочитав их, Гитлер в ярости приказал уничтожить заговорщиков.

Казнь 

Бонхёффер был приговорён к смерти 8 апреля 1945 года судьёй СС  в военном трибунале без свидетелей, протоколов судебных заседаний или защиты в концентрационном лагере Флоссенбюрг. Его казнили через повешение на рассвете 9 апреля 1945 года, всего за две недели до того, как солдаты 90-й и  освободили лагерь, за три недели до вхождения в Берлин советских войск и за месяц до капитуляции нацистской Германии.

Бонхёффера раздели и, обнажённого, привели на казённую площадку, где его повесили вместе с шестью другими. Это были: адмирал Вильгельм Канарис; генерал Ханс Остер, заместитель Канариса; генерал , военный юрист; генерал Фридрих фон Рабенау , бизнесмен ; и немецкий боец ​​сопротивления . Брат Бонхёффера  и его зять  были казнены в Берлине в ночь с 22 на 23 апреля, когда советские войска уже вели бои в столице. Его шурин Ханс фон Донаньи был казнён в концентрационном лагере Заксенхаузен 9 апреля.

, ученик и друг Бонхёффера, цитирует слова человека, который видел казнь:

Через полуоткрытую дверь помещения барачной постройки… я видел пастора Бонхёффера, опустившегося на колени в сокровенной молитве пред Господом Богом. Самоотверженный и проникновенный характер молитвы этого очень симпатичного человека сильно потряс меня. И на месте самой казни, произнеся краткую молитву, он мужественно взошёл по лестнице к виселице… За всю мою почти 50-летнюю врачебную деятельность я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу.

Это традиционный рассказ о смерти Бонхёффера, который на протяжении десятилетий не подвергался сомнению. Однако многие недавние биографы видят проблемы в этой истории не из-за Бетге, а из-за его источника. Предполагаемым свидетелем был врач концентрационного лагеря Флоссенбюрг Герман Фишер-Хюльструнг, который, возможно, хотел свести к минимуму страдания осуждённых, чтобы уменьшить свою собственную вину в их казнях. Дж. Л. Ф. Могенсен, бывший заключённый в Флоссенбюрге, назвал время, которое потребовалось бы для завершения казни (почти шесть часов), а также отклонения от лагерной процедуры, которые, вероятно, не разрешались заключенным на столь позднем этапе войны, резкими несоответствиями с действительностью. Учитывая, что приговоры были подтверждены на самом высоком уровне нацистского правительства людьми, которые неоднократно пытали заключенных, осмелившихся бросить вызов режиму, более вероятно, что «физические детали смерти Бонхёффера могли быть гораздо более трудными, чем мы ранее предполагали».

Другие недавние критики традиционного мнения более скептичны. Один называет историю Фишера-Хюльструнга «к сожалению, ложью», ссылаясь на дополнительные фактические несоответствия; например, доктор описал Бонхёффера, поднимающегося по ступеням к петле, но во Флоссенбюрге у виселицы не было ступенек. Более того, похоже, что «Фишер-Хюльструнг занимался приведением в чувство политических заключённых после того, как они были уже почти задохнулись на виселице, чтобы продлить агонию их смерти». Другой критик пишет о том, что «утверждение о Бонхёффере, преклоняющем колени в словесной молитве … принадлежит царству легенд».

Местонахождение останков Бонхёффера неизвестно. Его тело могло быть кремировано за пределами лагеря вместе с сотнями других недавно казненных или мёртвых заключенных. Также его тело могло быть помещено американскими солдатами в одну из нескольких братских могил, в которых они хоронили непогребенные тела из лагеря.

Теологические взгляды 
После окончания Второй мировой войны в Германии было издано шеститомное собрание сочинений Бонхёффера. Его теологические взгляды оказали большое влияние на пути развития христианского богословия XX века. Считал, что подлинное христианство требует преодоления разрыва между божественным, трансцендентным и земным, человеческим. Фигура Христа как богочеловека, по его мнению, воплощает в себе единство этих двух миров. Критиковал либеральную теологию, которая «предоставила миру право указывать Христу место в нём; в споре церкви и мира она пошла на полюбовное соглашение (на относительно мягких условиях), диктуемое миром», хотя и отмечал её сильную сторону — «она не пыталась обратить историю вспять, а приняла бой…, пусть и закончившийся поражением».

Серьёзные споры вызывает его концепция «безрелигиозного христианства» и вывод о том, что современный мир стал «совершеннолетним» () и более не нуждается в Боге. Бонхёффер полагал, что в этом мире христианин должен молиться и «жить для других», совершать добрые дела, проявляя в этом свою веру. Он считал, что сокровенный смысл библейских понятий может быть донесён до современного человека, если их интерпретировать нерелигиозно. По его мнению, «быть христианином не означает быть религиозным в определённом смысле… а означает быть человеком».

Протоиерей Александр Мень писал о Бонхёффере: Когда Бонхёффер сидел в тюрьме, в нацистских условиях (он был привилегированным заключённым), он писал своим родным письма, и они составили целую книгу, которая произвела огромное впечатление на западный мир и на богословов в частности. Он говорил: я попал впервые в компанию людей, которые совершенно далеки от моей веры — там были коммунисты, там были вообще люди, чуждые ему. И он писал: «Я искал новый язык, новые слова, чтобы сказать им о главном — о евангельском, о вечном. Я тогда понял, что наш старый церковный язык годится только для нас, для узкого употребления, а для мира он недостаточен, мир вступил в другую культурную полосу». Бонхёффер считал, что мир стал совершеннолетним, и поэтому он может обходиться без священного. Я думаю, что он заблуждался. Потому что нельзя называть таким наш мир, который сходит с ума от политических мифов, — ведь он писал это во времена разгула гитлеризма, вскоре после сталинизма — ничего созревшего нет в нашем мире. Но всё-таки Бонхёффер был прав — в мире изменился культурный фон, язык надо искать другой.

Память о Бонхёффере 

В настоящее время Дитрих Бонхёффер является символом лютеранского мученичества в XX столетии. Его статуя, в числе изображений десяти христианских мучеников этого времени, помещена на западном фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне. Ряд приходских церквей названы в его память (Dietrich-Bonhoeffer-Kirche).

В память о Бонхёффере в Германии выпущена почтовая марка. Бонхёфферу посвящено одно из сочинений Оскара Готлиба Бларра (2006).

В 2006 году широко отмечалось столетие со дня рождения Бонхёффера. По словам главы Евангелической лютеранской церкви Германии епископа Вольфганга Хубера (одного из редакторов полного собрания сочинений Бонхёффера), «он — святой, в протестантском значении этого слова».

Жизнь Бонхёффера как пастора и богослова, который жил так, как проповедовал, оказала большое влияние и вдохновение для христиан самых разных деноминаций и идеологий, таких как движение против расизма под руководством Мартина Лютера Кинга-младшего, движение за гражданские права в Соединенных Штатах, антикоммунистическое демократическое движение в Восточной Европе во время холодной войны и движение против апартеида в Южной Африке.

Бонхёффер отмечен в литургических календарях нескольких христианских конфессий в годовщину своей смерти, 9 апреля. Среди них — англиканская церковь, где в некоторых общинах его считают мучеником, а в некоторых — нет. Его поминовение в литургическом календаре евангелической лютеранской церкви в Америке использует литургический белый цвет, который обычно используется для святых, не признанных мучениками. В 2008 году Генеральная конференция Объединённой методистской церкви, которая не перечисляет святых, официально признала Бонхёффера «современным мучеником». Он был первым человеком жившим после Реформации, который был признан мучеником, кроме него по состоянию на 2017 год мучеником был признан только один человек.

Немецкая евангелическая церковь в Сиденхэме, Лондон, в которой он проповедовал между 1933 и 1935 годами, была разрушена бомбардировкой в ​​1944 году. В 1958 году была построена новая церковь, названная в его честь «Кирха Дитриха Бонхёффера» ().

Реабилитирован Берлинским судом в августе 1996.

Научные труды 

 Sanctorum communio (1927)
 Акт и бытие (Akt und Sein, 1930)
 Хождение вслед (Nachfolge, 1934)
 Жизнь сообща (Gemeinsames Leben, 1938)
 Этика (Ethik, 1949)
 Сопротивление и покорность (Widerstand und Ergebung, 1951)
 Бонхёффер, Д. Следуя Христу. — М: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992.
 Бонхёффер, Д. Сопротивление и покорность / Пер. с нем. А. Б. Григорьева.; вступ. ст. Е. В. Барабанова. — М.: Прогресс, 1994.
 Бонхёффер, Д. Хождение вслед / Пер. с нем. Г. М. Дашевского. — М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2002. — C. 226. ISBN 5-7281-0382-0.
 Бонхёффер, Д. Жизнь в христианском общении / Пер. П. Ласточкина и Г. Ивановой; ред. М. Козлова.
 Бонхёффер, Д. Псалтирь — библейский молитвенник ; О душепопечении / Пер. с нем. А. Лейциной, Р. Штубеницкой. — М.: Нарния, 2006.
 Бонхёффер, Д. Сопротивление и покорность (Письма и заметки из тюремной камеры) // Вопросы философии. — 1989. — № 10. — С. 114—167. ; № 11. — С. 90-162.
 Бонхёффер, Д. Пища для ума (Фрагменты из тюремных писем) // Здравый смысл. — 2001. — № 17.

Примечания

Литература 
На русском:

 Антропов, В. В. Этика и религия в «Безрелигиозном христианстве» Дитриха Бонхёффера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. — 2005. — № 6. — С. 58—124.
 Барабанов, Е. В. О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхеффера  // Вопросы философии. — 1989. — № 10. — С. 106—113.
 
 
 
  Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего Рейха. Пастор, мученик, пророк, заговорщик. — М.: Эксмо; Книгоноша, 2012. — 688 с. — ISBN 978-5-699-57170-3, 978-966-2615-19-7.
 Седакова, Ольга. Дитрих Бонхёффер для нас // Континент. — 2008. — № 137.
 Угринович, Д. М. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера и его продолжателей  // Вопросы философии. — 1968. — № 2. — С. 94-102.
 Штонда Ю. А. Концепция «безрелигиозного христианства» Дитриха Бонхёффера как ответ на вызовы времени // Вестник Свято-Филаретовского института. — 2020. — Вып. 35. — С. 206-225. 
 Штонда Ю. А. Образ христианского единства в богословской мысли Дитриха Бонхёффера // Вестник Свято-Филаретовского института. — 2022. — Вып. 42. — С. 90-110. 

На иностранных языках:

 The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer / Eds. Michael Mawson, . — Oxford: Oxford University Press, 2019. — 528 p. ISBN 9780198753179

Ссылки 

 диакон Максим Бражников: Личность и богословие Дитриха Бонхёффера 
 
 Голос, дошедший из застенков 
 Биография
 Биография 
 http://www.krotov.info/spravki/persons/20person/bonhoeff.html 
 Видео-лекция о Дитрихе Бонхёффере 

Христианские богословы
Богословы XX века
Богословы Германии
Лютеранские теологи
Англиканские святые
Повешенные в Германии
Агенты спецслужб нацистской Германии
Мемуаристы Германии
Выпускники Тюбингенского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Нью-Йоркской объединённой теологической семинарии
Преподаватели Берлинского университета
Похороненные в Баварии
Казнённые во Вторую мировую войну
Протестантские богословы
Протестанты немецкого Сопротивления
Казнённые в 1945 году
Люди, чей прах был развеян
Похороненные на Доротеенштадтском кладбище